Кирьяновка — название населённых пунктов в России:
 Кирьяновка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Кирьяновка — деревня в Черлакском районе Омской области.